Stati Uniti d'America
 Elkhart – capoluogo della Contea di Morton, Kansas
 Elkhart – villaggio della Contea di Logan, Illinois
 Elkhart – città della Contea di Elkhart, Indiana
 Elkhart – città della Contea di Polk, Iowa
 Elkhart – città della Contea di Anderson, Texas